Kenitra Air Base är en flygplats i Marocko.   Den ligger i regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Kenitra Air Base ligger  meter över havet.

Terrängen runt Kenitra Air Base är platt. Havet är nära Kenitra Air Base åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Kenitra Air Base. Runt Kenitra Air Base är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kénitra,  km söder om Kenitra Air Base. Runt Kenitra Air Base är det i huvudsak tätbebyggt. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Gharb-Chrarda-Béni Hssen